Peterson Ceus, gymnaste français ;
 Steward Ceus (1987-), footballeur international haïtien.